Teofil Mazur (1883–1940), podpułkownik łączności Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Teofil Mazur (1927–2022), profesor nauk rolniczych